Peodes är ett släkte av tvåvingar. Peodes ingår i familjen styltflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Styltflugor
Peodes